Sommernachtsfest bezeichnet folgende Veranstaltungen:

 Sommernachtsfest (Bayreuth)
 Bad Soden am Taunus#Sommernachtsfest
 Peheim#Sommernachtsfest